Rubén Suárez Estrada, futbolista asturià del Llevant UE.
 Rubén Suárez Del Río, futbolista asturià del Real Oviedo a primera divisió.